Сю — фамилия.

Известные носители:
 Сю Дэшунь (род. 1989) — китайский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Сю Ронмао (род. 1950) — китайский предприниматель, миллиардер.
 Сю, Эжен (1804—1857) — французский писатель, один из основоположников массовой литературы.

Также сценический псевдоним
 Сю (род. 1980) — японский вокалист и гитарист.

См. также 
 Сью